Александр Граф (Александр Юрьевич Ненашев; ) — немецкий, ранее советский, узбекский шахматист, гроссмейстер (1992).

В 1983 году окончил шахматное отделение Государственного института физкультуры (ГЦОЛИФК) в Москве.

В составе сборных Узбекистана и Германии участник пяти Олимпиад (за Узбекистан: 1992—1994, за Германию: 2002—2006), двух командных чемпионата мира (за Узбекистан: 1993, за Германию: 2001) и двух командных чемпионатов Европы (за Германию:2003—2005).
На 30-й Олимпиаде (1992) в Маниле, на 15-м чемпионате (2005) в Гётеборге, а также на 5-м чемпионате мира (2001) в Ереване показал лучший результат в личном зачёте.

Личная жизнь 
Женат на шахматистке Рена Граф.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Александра Графа на сайте ФШР
 Выступления Александра Графа в чемпионатах СССР
 Выступления Александра Графа в первенствах СССР между командами союзных республик
 Выступления Александра Графа на шахматных олимпиадах
 Выступления Александра Графа в командных чемпионатах мира
 Выступления Александра Графа в командных чемпионатах мира среди сеньоров (категория 50+)
 Выступления Александра Графа в командных чемпионатах Европы
 Выступления Александра Графа в личных чемпионатах Европы
 Выступления Александра Графа в командных чемпионатах Азии
 Выступления Александра Графа в командных чемпионатах мира среди городов
 Выступления Александра Графа в командных чемпионатах Азии среди городов
 Выступления Александра Графа в Кубках Митропы
 Выступления Александра Графа в командных чемпионатах Греции

Шахматисты СССР
Шахматисты Узбекистана
Шахматисты Германии
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма